Fronalpstock kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Frohnalpstock, berg, Schwyz, 
 Fronalpstock (bergstopp i Schweiz), Glarus,